Memory (memoria in lingua inglese) può indicare:

Cinema 
 Memory - film del 2022 diretto da Martin Campbell

Letteratura 
 Memory – racconto di Howard Phillips Lovecraft del 1923
 Memory – racconto di Poul Anderson del 1957
 Memoria (Memory) – racconto di Stephen King del 1981
 Memory – romanzo di Margaret Mahy del 1987
 Memory – romanzo di Lois McMaster Bujold del 1996

Musica 
 Memory – brano tratto dal musical Cats del 1981
 Memory – singolo dei Sugarcult del 2004
 Memory – album dei Lazer Sword del 2012
 Memory – EP delle Mamamoo del 2016

Altro 
 Memoria, anche noto come memory – gioco da tavolo
 Memory – cortometraggio di Warwick Buckland del 1914
 Memory – storage engine per MySQL
 Memory – programma televisivo su Rai Premium